Jean Amoudru (1878-1961), un dominicain français qui fut curé à Saint-Pétersbourg ;
 Anatole Amoudru (1739-1812), un architecte français.